

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Suchy Dąb
 Grabiny-Zameczek – wieś
 Grabiny-Zameczek – osada

Zobacz też 
 Grabiny
 Zameczek
 Grabina